Carlo Pellegatti – giornalista, commentatore televisivo e telecronista sportivo italiano
 Ivana Pellegatti – politica italiana
 Paolo Pellegatti – batterista italiano di musica jazz